Иван Казак:
 Казак, Иван Емельянович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Казак, Иван Корнилович (1900—1966) — советский военный деятель, генерал-майор.